Estación Delta puede referirse a:

 La Estación Delta de Buenos Aires (Argentina).
 La Estación Delta de Bruselas (Bélgica).
 Estación Delta antigua y extinta estación ferroviaria en Mexicali (México).